Компанія Qnet з прямим продажем та багаторівневим маркетингом зі штаб-квартирою у Гонконзі
 Мережевий протокол Qnet у операційній системі QNX, що забезпечує прозору розподілену обробку даних ()